Robert Glover est un nom pouvant désigner:

  (mort en 1555), martyr protestant anglais ;
  (1544-1588), officier d'armes et généalogiste anglais ;
  (1815-1859), médecin anglais ;
  (1866-1956), homme politique américain de l'Arkansas ;
  (1896-1984), ingénieur américain.

Voir aussi 
 , chanteur et parolier britannique